

События 
 Консулы Марк Цейоний Цивика Барбар и Марк Метилий Аквилий Регул Непот Волузий Торкват Фронтон.
Хань и Сяньби:
 Войны Таньшихуая. Набег на Китай, разгром динлинов на севере, разгром Фуюй на востоке, Усуни на западе, и остатков южных Хунну на юго-западе.

Родились 
 Гай Цезоний Макр Руфиниан, римский государственный деятель второй половины II века.
 Сюнь Ю, советник Цао Цао.

См. также